Skate — desporto que consiste em deslizar sobre o solo e obstáculos equilibrando-se em uma prancha
 Esqueite — equipamento esportivo utilizado no desporto anteriormente mencionado
 Skate. — jogo eletrônico desenvolvido pela Electronic Arts

Desambiguações de esportes